Frederik Moltke er det anvendte navn om flere personer:

 Frederik Moltke (1754-1836) – dansk gehejmestatsminister
 Frederik Moltke (kammerherre) (1763-1785) – dansk kammerherre
 Frederik Moltke (udenrigsminister) (1825-1875) – dansk lensgreve, godsejer og udenrigsminister (Frederik Georg Julius Moltke)
 Frederik Moltke (1854-1936) (1854-1936) – dansk lensgreve, godsejer og politiker (Frederik Christian Moltke)
 Frederik Moltke (officer) (1877-1939) – dansk greve og officer (Frederik Josias Valdemar Otto Moltke)